Роберт Робертович Марфельд (1852 — 1921) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств, . Специалист по строительной экономике, законодательству и церковному строительству.

Биография 

Родился в семье флотского лекаря немецкого происхождения Роберта Рейнгольда Марфельда и его жены Эмилии Иоганны. После окончания кронштадтской гимназии поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где в 1871—1873 годах прослушал курс лекций. Продолжил своё образование в Политехникуме в Карлсруэ и Строительной академии в Вене.

После Европы вернулся в Петербург и в 1880 году поступил на архитектурный курс Императорской Академией художеств, который окончил досрочно с отличными оценками в 1883 году. Начал самостоятельную практику чертёжником, а с 1884 года – помощником архитектора на постройке знаменитой петербургской тюрьмы «Кресты». Академик архитектуры ИАХ (1887).

Преподавал в Высшем художественном училище при Академии художеств (с 1894), Институте гражданских инженеров (с 1900-х). Сотрудник (с 1883), член (с 1901) Техническо-строительного комитета МВД. Архитектор Академии наук (с 1885), Охтинского порохового завода (1886–1888), Министерства внутренних дел (с 1894), отделения промышленных училищ при Министерстве народного просвещения (с 1898).

Действительный статский советник (1905). Член Общества попечения о бесприютных детях (основано в 1898 году).

Автор книги «Построение архитектурных перспектив».

В 1913 году получил длительный отпуск для выезда за границу для лечения. Но после 1917 года тяжело больной, материально нуждающийся архитектор прожил недолго. Он скончался в 1921 году в Петрограде.

Постройки

Санкт-Петербург 
 Здание Музея антропологии и этнографии Академии наук — средний корпус. Таможенный пер., 1 (1886);
Памятник погибшим при взрывах на Охтинском пороховом заводе на Пороховском кладбище. Рябовское шоссе, 78 (1890);
 Здание департамента полиции и дом министра внутренних дел (перестройка и расширение). Фонтанки наб., 16 (1890—1892, 1900);
 Здание Зоологического музея Академии наук (перестройка). Университетская наб., 1 — Биржевая пл., 2 — 1-й Биржевой проезд (1894—1896, 1910—1915);
 Комплекс зданий казённого винного склада и спиртоочистительного завода на Ватном острове — двор. Добролюбова пр., 14—16 (1896—1897);
 Жилой дом и здание архива Министерства внутренних дел — двор. Профессора Попова ул., 5 — Инструментальная ул., 4 (1899—1901);
 Здание Императорского человеколюбивого общества. Егорова ул., 26 (1903—1905);
 Здание детского приюта им. вел. кн. Марии Николаевны. Ждановская ул., 8 — Ждановская наб., 21 (1905—1906);
 Памятник-обелиск в память погибших при покушении на П. А. Столыпина на Аптекарском острове. Профессора Попова ул., 1 (1907—1908);
 Здание богадельни Белосельских-Белозерских. Динамо пр., 14 (1910—1912);
 Здание Библиотеки Академии наук. Биржевая линия, 1 — Тифлисская ул. (1913—1914);

Другие места  
 Армянская церковь Святого Христа Всеспасителя в Батуми (1885);
 Храм Христа Спасителя в Борках на месте крушения императорского поезда (1891, не сохранился);
 Собор Успения Пресвятой Богородицы на территории Свято-Артемиево Веркольского мужского монастыря в селе Веркола Пинежского района Архангельской области (1891—1897);
 Технологический институт в Томске (1896—1902);
 Александро-Невский собор в Баку (1897);
 Низшее механико-техническое училище имени Н. М. Полежаева в Калязине (1902—1905);
 Городское училище в Сестрорецке (1908—1909);
 Агротехническое училище в г. Сороки (1912—1913);

Примечания

Литература 
 
 
 Зодчие Санкт-Петербурга. XIX — начало XX века. Исаченко В. Г. — составитель. СПб.: «Лениздат». 1998 г. Стр. 1011.
 Об определении коллежского секретаря Р.Р. Марфельда на должность архитектора АН (СПФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 396)
 Архитектор Роберт Робертович Марфельд (1852–1921) : Справка // Груздева Е. Н. От царской «кунст-каморы» до современной Кунсткамеры (по документам СПФ АРАН)

Ссылки 
 Архитекторы Томска прошлых веков. Марфельд
 
 

Выпускники Технологического института Карлсруэ
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Томска
Архитекторы Грузии
Архитекторы Баку
Архитекторы модерна
Борки